Die 1. Lig  1973/74 war die 16. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Männer-Fußball. Sie begann am 8. September 1973 mit dem Spiel Vefa Istanbul gegen MKE Ankaragücü, welches 0:2 ausging und endete am 26. Mai 1974. Vom 6. Januar 1974 bis 9. Februar 1974 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.

Erster und Türkischer Fußballmeister wurde Fenerbahçe Istanbul. Damit zog Fenerbahçe mit sieben Meisterschaften an Galatasaray Istanbul vorbei und wurde alleiniger Rekordmeister. Vizemeister wurde Beşiktaş Istanbul.

Zur Überraschungsmannschaft der Saison 1973/74 wurde Boluspor, mit dem dritten Platz qualifizierte sich die Mannschaft erstmals für einen europäischen Wettbewerb. Für eine Enttäuschung sorgte Galatasaray Istanbul. Nach drei hintereinander gewonnenen Meisterschaften wurde man in dieser Spielzeit nur Fünfter.
Aufsteiger waren Adana Demirspor und Kayserispor. Somit war Adana mit zwei Teams in der Liga vertreten und nach Istanbul, Ankara und Izmir die vierte Stadt die mit mehr als zwei Mannschaften an der 1. Lig teilgenommen hatte.

Teilnehmer 
Zu den verbliebenen 14 Vereine aus der vorherigen Saison kamen als Aufsteiger die Meister der letzten Zweitligasaison Adana Demirspor und Kayserispor dazu. Während für Kayserispor der Aufstieg die erste Teilnahme der Vereinsgeschichte an der 1. Lig bedeutete, kehrte Adana Demirspor nach 13-jähriger Abstinenz in die 1. Lig zurück.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Cemil Turan von Fenerbahçe Istanbul wurde mit 14 Toren Torschützenkönig der Saison 1973/74.

Die Meistermannschaft von Fenerbahçe Istanbul

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der höchsten Spielklasse auf tff.org türkisch
 
 1. Lig 1973/73 auf angelfire.com englisch

1973/74
Fußballsaison 1973/74